Potamolepis är ett släkte av svampdjur. Potamolepis ingår i familjen Potamolepiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Potamolepis